Kunlun Fight — международная компания, основанная в 2014 году и занимающаяся организацией и промоушеном кикбоксерских поединков. Штаб-квартира компании находится в Китае.

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт организации

Организации ММА